Графтон има више значења:
 Округ Графтон (Њу Хемпшир)
 Графтон (Ајова)
 Графтон (Илиноис)
 Графтон (Висконсин)
 Графтон (Западна Вирџинија)
 Графтон (Небраска)
 Графтон (Охајо)
 Графтон (Северна Дакота)